L' Australian Open 1999 est l'édition 1999 de l'Australian Open, qui est doté de . Le tournoi se déroule à Melbourne du 18 au .

L'Australienne Michelle Martin, numéro un mondiale, remporte son septième titre de son tournoi national en battant la Néo-zélandaise Leilani Joyce en finale. Michelle Martin, tenante du titre, âgé de 32 ans, ne concède pas un seul jeu pendant le tournoi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Australian Open
 Open d'Australie de squash masculin 1999

Liens externes 

Féminin 1999
Squash en 1999
Sport en Australie en 1999
Compétition de squash à Melbourne
Sport en août 1999